Tytuł wicehrabiego Knutsford został kreowany w parostwie Zjednoczonego Królestwa w 1895 r. dla konserwatywnego polityka Henry’ego Hollanda, kreowanego już w 1888 r. 1. baronem Knutsford.

Wicehrabiowie Knutsford 1. kreacji (parostwo Zjednoczonego Królestwa)
 1895–1914: Henry Thurstan Holland, 1. wicehrabia Knutsford
 1914–1931: Sydney George Holland, 2. wicehrabia Knutsford
 1931–1935: Arthur Henry Holland-Hibbert, 3. wicehrabia Knutsford
 1935–1976: Thurstan Holland-Hibbert, 4. wicehrabia Knutsford
 1976–1986: Julian Thurstan Holland-Hibbert, 5. wicehrabia Knutsford
 1986 -: Michael Holland-Hibbert, 6. wicehrabia Knutsford

Najstarszy syn 6. wicehrabiego Knutsford: Henry Thurstan Holland-Hibbert

Linki zewnętrzne 
 leighrayment.com

Knutsford